Ханча:
 Ханча —  китайские иероглифы, используемые в контексте письменности корейского языка;
 Ханча — населённый пункт в Румынии;
 Ханча — одно из названий озера Анчя в Лаздийском районе Литвы.